Les Oiseaux de proie est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Oiseaux de proie, roman de Wilbur Smith, premier tome de la Saga des Courtney ;
 Les Oiseaux de proie, cinquième épisode de la saison 6 de la série Inspecteur Barnaby.

Voir aussi